Жёлтое дерево — породы древесины, получаемые от некоторых видов древесных растений:

 Morus tinctoria (синонимы: , фустик, шелковица красильная) — вид деревьев рода Маклюра.
 Маклюра оранжевая (; синоним: шелковица красильная) — вид деревьев рода Маклюра.
 Скумпия кожевенная (, ) — вид деревьев рода Скумпия.
  — вид деревьев семейства Рутовые.

См. также 
 Красное дерево

Примечания